Kamešnjak Mali, otočić u Jadranskom moru
Kamešnjak Veli, otočić u Jadranskom moru